Бродок () — река на Украине, протекает по территории Козовского и Тернопольского районов Тернопольской области. Правый приток реки Серет (бассейн Днестра).

Вытекает из источников на территории села Домаморич, протекает через села Забойки, Почапинцы, Драгановка, впадает в реку Серет в селе Буцнев.

Длина реки 18 км, площадь бассейна 85 км², уклон 3,2 м/км.

Литература 
 

Притоки Серета
Реки Козовского района
Реки Тернопольского района